Владимир Добрынин:
 Добрынин, Владимир Александрович (1924—2002) — советский учёный-экономист, академик РАСХН. 
 Добрынин, Владимир Алексеевич (1895—1978) — советский конструктор авиационных двигателей.